XXIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с февраля по август 1960 года.

Турнир проводился по двухкруговой системе турами в нескольких городах.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 12 команд из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, МАИ Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Москва, «Спартак» Ленинград, СКА Ленинград); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев); ЛатССР (СКИФ Рига, СКА Рига); АзССР (АзИНХ Баку).

Убедительной победы добились волейболисты ЦСКА, на четыре очка опередившие рижский СКИФ и на пять — студентов из клуба МАИ.

Призёры чемпионата СССР 1958 года («Динамо» Москва и «Спартак» Ленинград) выступили неудачно и заняли 8-е и 10-е места соответственно.

Результаты 

Один из первых клубных чемпионов СССР — «Спартак» Москва — прекращает своё существование. В расширенный со следующего года до 16 команд класс «А» выходят «Буревестник» Алма-Ата, «Калев» Таллин, «Локомотив» Москва, «Буревестник» Тбилиси и «Спартак» Грозный.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Г. Бурмистров, Николай Буробин, Валерий Клигер, Виталий Коваленко, Олег Коваленко, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, В. Фокин, Юрий Чесноков, Игорь Шмидт, Семён Щербаков, Г. Якушев. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 СКИФ (Рига): Иван Бугаенков, Юрий Вейскоп, Э. Гулбис, Е. Жуков, Э. Иесалниекс, Евгений Кошелев, Ян Лабуцкас, Г. Мещерский, М. Озол, Э. Саулитис, Г. Цадыкович, Я. Чекстер. Тренер — Михаил Амалин.

 МАИ (Москва): Дмитрий Воскобойников, В. Грачёв, Леонид Губенко, Борис Елисеев, А. Кармановский, Юрий Коваленко, Валентин Литягин, Вениамин Меркулов, Н. Подзерский, В. Поликарпов, В. Пушкин, Анатолий Цирков. Тренер — Михаил Крылов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Октай Агаев (СКИФ Баку);
Юрий Арошидзе («Спартак» Ленинград);
Владимир Астафьев (СКА Ленинград);
Марк Барский («Буревестник» Одесса);
Иван Бугаенков (СКИФ Рига);
Николай Буробин (ЦСКА Москва);
Дмитрий Воскобойников (МАИ Москва);
Геннадий Гайковой (СКА Ленинград);
Виктор Герасимов («Локомогив» Москва);
Октябрь Джарылкапов («Буревестник» Алма-Ата);
Вячеслав Иванов («Спартак» Грозный);
Важа Качарава («Буревестник» Тбилиси);
Виталий Коваленко (ЦСКА Москва);
Ян Лабуцкас (СКИФ Рига);
Эдуард Либиньш (СКА Рига);
Вениамин Меркулов (МАИ Москва);
Г. Мещерский (СКИФ Рига);
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
Эдуард Унгурс («Буревестник» Одесса);
Нил Фасахов (ЦСКА Москва);
Юрий Чесноков (ЦСКА Москва);
В. Шнюков («Буревестник» Одесса);
Евгений Яковлев (ЦСКА Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1960 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1960 году